Loewia kan syfta på:

 Loewia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Loewia (växter) – ett släkte av växter